Мариничев — фамилия; имеет женскую форму Мариничева.
 Мариничев, Владимир Витальевич (1952—2019) — российский спортсмен, хоккейный тренер.
 Мариничев, Дмитрий Николаевич (род. 1975) — российский предприниматель, общественный деятель, интернет-омбудсмен, член экспертного совета «Агентства стратегических инициатив». См. также 
 Маринич
 Мариничи